Dipterocarpus costatus — вид тропических деревьев из рода Диптерокарпус семейства Диптерокарповые. Произрастает во влажных тропических лесах Юго-восточной Азии, таких странах как Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбожда и Вьетнам. Растет в лесах до высоты 1200 метров над уровнем моря. Высота дерева составляет 25 — 40 метров. Диаметр ствола — до 100 см (изредка — до 160 см). Сезон созревания плодов с марта по апрель. В Камбодже смолу этого дерева используют для конопатки лодок.

Примечания

Ссылки 

 
 

Флора Юго-Восточной Азии
Диптерокарпусы